Зі́мін () — російське прізвище. Відомі носії:

 Зімін Дмитро Борисович (1933—2021) — російський підприємець, засновник та почесний президент компанії «Вимпел-Комунікації» (торгова марка — «Білайн»), учений- радіотехнік.
 Зимін Євген Володимирович — радянський хокеїст
 Зімін Євген Ігорович — український депутат
 Зімін Микола Олександрович (1983) — російський хокеїст
 Зимін Михайло Миколайович (1930—1991) — актор
 Зімін Олег Петрович (нар. 1964) — український політик
 Зімін Олександр Олександрович — російський історик
 Зімін Сергій Георгійович (нар. 1952) — голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (листопада 2010 — квітень 2014)
 Зимін Сергій Іванович — російський театральний діяч, засновник «Оперного театру Зиміна»

Зімін — село в гміні Клещево Познанського повіту Великопольського воєводства

Див. також 

 Зіміна Олександра Іванівна (1903—2006) — радянська і білоруська актриса театру та кіно.
 Зіміна Юлія Олександрівна (нар 1981) — російська актриса театру і кіно, телеведуча.

Російські прізвища